Tibia puede referirse a:

 Tibia, un hueso de la pierna.
 Tibia, un hueso de las patas de los artrópodos.
 Tibia, instrumento musical de la Antigua Roma, descendiente del aulos griego.
 Tibia, tipo de tubo de los órganos de gran tamaño.
 Tibia, juego de rol.
Tibia, adjetivo que se refiere a aquello que posee una temperatura equilibrada con el ambiente.